Соревнования в плавании на 100 метров на спине (мужчины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 29 по 30 июля в Водном центре.

Олимпийский чемпион 2008 года на этой дистанции Аарон Пирсол завершил карьеру в 2011 году. Гриверс был серебряным призёром на этой дистанции 4 года назад в Пекине. Американцы выиграли золото на этой дистанции на пятой Олимпиаде подряд.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал 
30 июля 2012, в 19:58 по местному времени

Примечания 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012